Lista das 594 comunas do departamento francês de Doubs.

(CAB) Communauté d'agglomération du Grand Besançon, criada em 2001.
(CAM) Communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard, criada em 2000.

|}

Doubs